Курково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Курково — агрогородок в Смолевичском районе Минской области.

Россия 
 Курково — деревня в Селивановском районе Владимирской области.
 Курково — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Курково — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Курково — разъезд в Зубцовском районе Тверской области.
 Курково — деревня в Калининском районе Тверской области.